pgrep — утилита, просматривающая активные процессы в системе и выдающая идентификаторы процессов, атрибуты которых соответствуют указанным в командной строке запросам. Изначально pgrep была написана для ОС Solaris 7, позже реализована для GNU/Linux и OpenBSD.

Примеры использования 
Вывести все процессы (в расширенной форме — ID и имя), принадлежащие группе other:
 $ pgrep -l -G other

Вывести все процессы, не принадлежащие пользователю root:
 $ pgrep -v -u root

Ссылки 

Утилиты Unix